Магрибский Кубок Чемпионов 1975 года — 6-й розыгрыш клубного футбольного турнира Северной Африки. Турнир прошёл в сентябре 1974 года в городе Касабланка, в нём приняли участие 4 африканских клуба. Победителем второй раз подряд стал тунисский клуб Клуб Африкэн.

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Магрибский Кубок Чемпионов 1975 на RSSSF
 Кубок Чемпионов 1975 на WildStat

Примечания 

1975
Футбол в Африке в 1975 году
Сентябрь 1975 года
Международные спортивные соревнования в Касабланке
1975 год в Марокко
Международные футбольные соревнования в Марокко